Dick Turpin – criminale inglese
 Dick Turpin – film del 1974 diretto da Fernando Merino
 Dick Turpin – serie televisiva britannica del 1979